

Sigle 
 Scottish Green Party  – Partito Verde Scozzese, partito politico britannico
 Staatkundig Gereformeerde Partij  – Partito Politico Riformato, partito politico olandese

Codici 
 SGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shay Gap (Australia)
 sgp – codice ISO 639-3 della lingua singpho
 SGP – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Singapore